Michel Charpentier peut désigner :
 Michel Charpentier, né en 1927, un sculpteur français ;
 Michel Charpentier, un syndicaliste français du .